Belgisch voetbalelftal onder 17 (mannen) 
Belgisch voetbalelftal onder 17 (vrouwen)